Veyre est un nom qui se retrouve dans quatre toponymes français :

Hydronymes 
 le Veyre, cours d'eau du Cantal et du Lot, affluent du Célé ;
 la Veyre, cours d'eau du Puy-de-Dôme, affluent de l'Allier ;

Toponymes 
 Veyre-Monton, commune du Puy-de-Dôme ;
 Les Martres-de-Veyre, commune du Puy-de-Dôme.